Уродженці Київської губернії